Gunung Meulinteueng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Meulinteueng (berg), Aceh, 
 Gunung Meulinteueng (bergstopp), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar